Памятник Защитникам Отечества — памятник, располагающийся в городе Нижний Новгород, на улице Просвещенской возле школы № 115 (улица Просвещенская, 4). Установлен в честь Героя Советского Союза В. К. Клюева и работников эвакогоспиталя № 2808.

Описание памятника 
На невысоком постаменте из красного кирпича установлена башня танка, покрашенная в зелёный цвет. На башне нанесён номер «212» и знак «Гвардия». Сзади памятника — полукруглая стела с надписью «1941-1945 Слава Защитникам Отечества».

Памятники по алфавиту
Защитникам Отечества
Защитникам Отечества